W rytmie serca – francuski film psychologiczny z 2005 roku, reż. Jacques Audiard
 W rytmie serca – amerykański film komediowy z 1996 roku, reż. Allison Anders
 W rytmie serca – polski serial obyczajowy z 2017 roku, reż. Piotr Wereśniak